Plusieurs princesses ont été connues sous le nom d'Agnès de Bourgogne, notamment :
 Agnès de Bourgogne (vers 990/995 - 1068), duchesse d'Aquitaine, puis comtesse d'Anjou : fille d'Otte-Guillaume de Bourgogne, elle a successivement été l'épouse de Guillaume V, duc d'Aquitaine, puis de Geoffroi Martel, comte d'Anjou
 Agnès de France (1260-1325), duchesse de Bourgogne : dernière fille de Saint Louis, elle a épousé Robert II, duc de Bourgogne.
 Agnès de Bourgogne (1407-1476), duchesse de Bourbon : fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, elle épouse Charles Ier, duc de Bourbon.

Homonymie dynastique